Раймо́н Брен (; 28 апреля 1907, Антверпен — 24 декабря 1978, там же) — бельгийский футболист, нападающий. Один из лучших нападающих в истории европейского футбола, лучший игрок Бельгии 1920—1930-х годов.

В составе сборной Бельгии принимал участие в Олимпийских играх 1928 года и чемпионате мира 1938 года.

Карьера

Клубная 
С 15 лет начал играть за «Беерсхот», в котором уже играл старший брат Пьер. В сезоне 1923/24 выиграл первый для себя чемпионат Бельгии, ещё 3 титула последовали в сезонах 1924/25, 1925/26 и 1927/28. В сезонах 1927/28 и 1928/29 Брен становился лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии.

В 1930 году Брен перешёл в чехословацкую «Спарту», с которой подписал контракт и таким образом стал первым бельгийским футболистом-профессионалом. Со «Спартой» Брен выиграл чемпионат Чехословакии в сезонах 1931/32 и 1935/36, в 1935 году — Кубок Митропы. В сезонах 1931/32 и 1933/34 становился лучшем бомбардиром чемпионата. За «Спарту» провёл 281 матч, забил 300 мячей, из них в чемпионате — 106 матчей, 120 мячей. Вернувшись в 1936 году в «Беерсхот» выиграл ещё два чемпионата Бельгии.

В сезоне 1943/44 играл на позиции защитника за «Форестуа», где и завершил карьеру.

В сборной 
В сборной Бельгии дебютировал 15 марта 1925 года в матче против сборной Нидерландов в Антверпене, закончившимся со счётом 0:1. Первый гол за сборную забил в пятом матче, против сборной Австрии 13 декабря того же года, бельгийцы проиграли 3:4. На олимпийском турнире 1928 года сыграл 3 матча и забил 3 гола. В период с 1930 по 1935 год не сыграл ни одного матча за сборную, так как профессиональные футболисты не допускались к играм за сборную Бельгии. На чемпионате мира 1938 года сыграл в единственном матче сборной, встрече 1/8 финала со сборной Франции (1:3). Последний матч за сборную Бельгии провёл 27 мая 1939 года в Лодзи против сборной Польши, матч завершился со счётом 3:3, в нём же Брен забил свой последний гол за сборную.

Всего за сборную Бельгии сыграл 54 матча, из них 30 — вместе со своим старшим братом Пьером, забил 26 мячей.

В 1937 году сыграл за сборную Западной Европы в мачте против сборной Центральной Европы, а в 1938 году был капитаном сборной Европы в матче против сборной Англии, посвящённом 75-летию футбольной ассоциации Англии.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте National Football Teams
 Статистика на сайте FootballDatabase.eu

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Ла Форестуаз»